Парламентские выборы в Чили проходили 17 ноября 2013 года в один день с 1-м туром президентских выборов и местными выборами. Они были 60-ми парламентскими выборами в стране. На них были избраны все 120 депутатов нижней палаты Конгресса от 60 округов на период 2014—2018 и 20 сенаторов Сената на период 2014—2022 от следующих областей: Антофагаста, Кокимбо, Либертадор-Хенераль-Бернардо-О’Хиггинс, Био-Био, Лос-Риос, Лос-Лагос, Магальянес-и-ла-Антарктика-Чилена и Столичная.

Результаты

Сенат 
Сенаторы избираются на 8 лет, каждые 4 года обновляется около половины сенаторов. В 2013 году перевыборы проходили в 10 из 19 округов, каждый из которых представлен 2 сенаторами. Таким образом, избирались 20 сенаторов.

Палата депутатов

Примечания 

Чили
Парламентские выборы в Чили
2013 год в Чили